Mladá fronta může být:

 Mladá fronta, české vydavatelství
 Mladá fronta (deník), deník vycházející v letech 1945–1990
 Mladá fronta DNES, deník vycházející od roku 1990